Dobravlje (Ajdovščina), een plaats in de Sloveense gemeente Ajdovščina
 Dobravlje (Sežana), een plaats in de Sloveense gemeente Sežana